«Волинь» — українська газета, що була заснована Уласом Самчуком в 1941 році і проіснувала до січня 1944 року. У 1991 році випуск газети було відновлено. Станом на жовтень 2015 року газета є рівненським обласним тижневиком.
 «Волинь» — луцька газета.